Списък на обектите в Слънчевата система по маса в намаляващ ред. Този списък е непълен поради факта че масата на някои тела все още не е определена с достатъчна точност.

Този списък се различава от списъка по радиус понеже някои от обектите са по-плътни от други. Например Нептун е по-тежък от Уран въпреки че има по-малки размери. Меркурий също е значително по-тежък от Ганимед и Титан взети заедно въпреки по-малкия си диаметър.

Много от използваните стойности са взети от други статии на Уикипедия. Някои са взети от Факти за планетите на НАСА. Масата на 20000 Варуна е изчислена съгласно стойностите на  нейния диаметър и плътност. Обектите 90377 Седна, 28978 Иксион, 50000 Кваоар, и 90482 Оркус) не са в списъка понеже тяхната маса не е известна с достатъчна точност.

Вижте също 
 Списък на обектите в Слънчевата система по радиус
 Списък на обектите в Слънчевата система по разстояние до Слънцето

Източници 

Слънчева система